Jimmy Jones může být:

 Jimmy Jones (klavírista) (1918–1982), americký jazzový klavírista
 Jimmy Jones (zpěvák) (1937–2012), americký zpěvák
 Jimmy Jones (fotbalista, 1876), fotbalista
 Jimmy Jones (fotbalista, 1889), fotbalista
 Jimmy Jones (fotbalista, 1901) (1901–1977), velšský fotbalista
 Jimmy Jones (fotbalista, 1927), anglický fotbalista
 Jimmy Jones (fotbalista, 1928) (1928–2014), irský fotbalista
 Jimmy Jones (fotbalista, 1941) (* 1941), americký fotbalista
 Jimmy Jones (hokejista) (* 1953), hokejista
 Jimmy Jones (baseballista) (* 1964), baseballista
 Jimmy Jones (basketbalista) (* 1945), basketbalista
 Jimmy Jones (komik)
 Jimmy Jones (tenista), britský tenista